

Astronomia 
 Cratere Prichard – cratere sulla superficie di Venere

Geografia 
 Prichard – comune degli Stati Uniti d'America situato nello Stato dell'Alabama

Persone 
 Bruce Prichard – manager e produttore di show di wrestling statunitense
 David Prichard – chitarrista statunitense
 Rhys Prichard – presbitero e scrittore gallese, anche noto come Y Ficer Prichard o Yr Hen Ficer
 Tom Prichard – ex wrestler statunitense
 William Prichard – bobbista svizzero